Morhart ist der Familienname folgender Personen:

 Gelasius Morhart (1710–1771), Augustiner-Chorherr
 Hans von Morhart (1896–1973), deutscher Filmschauspieler
 Johann Friedrich Morhart († 1668), deutscher Grundherr
 Magdalena Morhart (um 1505–1574), deutsche Buchdruckerin
 Ulrich Morhart (um 1490–1554), deutscher Buchdrucker